Ласица () — деревня в Поставском районе Витебской области Белоруссии. Входит в состав Волковского сельсовета.

География 
Деревня расположена на расстоянии около 35 км от Постав. Ближайший населённый пункт — деревня Норица.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 
Построена в 1830 году. Является памятником архитектуры русского стиля. Храм одноапсидный, прямоугольный в плане, над его двухскатной крышей возвышается восьмигранный барабан с луковичным куполом.

К западному фасаду примыкает колокольня, имеющая шатровое завершение. К чертам древнерусского зодчества относятся килеобразные наличники арочных оконных проёмов.

Архитектурно-декоративный эффект достигается контрастным сочетанием оштукатуренных и побеленных элементов декору с полихромным фоном бутовой кладки стен. В церкви находятся иконы «Матерь Божия на змее» (конец XVIII века), «Матерь Божия с младенцем» (рубеж XVIII—XIX веков).

Примечания 

Населённые пункты Поставского района